«Я — бог» (, ) — фильм индийского режиссёра Бала, снятый в 2009 году по книге тамильского писателя Джейямохана.

Сюжет 
В северо-индийский город Варанаси приезжает торговец из Тамил-Наду. Много лет назад из-за рекомендаций астрологов он оставил в одном из ашрамов города своего сына. Теперь мучимый совестью торговец пытается исправить ситуацию, однако выясняется, что молодой человек стал агхори — аскетом, для которого семья ничего не значит. Гуру разрешает юноше посетить родные края, но только для того, чтобы точно познать, что больше его эти земные пути не связывают. Впрочем, экстремальные аскетические практики не предполагают, что агхори совсем не интересуется земной жизнью. Наделённой божественной мощью, он обязан способствовать торжеству справедливости.

В тамильском городе действует банда Тхандавана, главарь которой заставляет калек попрошайничать, а затем отбирает у них всё подаяние. Однажды его подручные силой приводят в разбойничий вертеп слепую девушку, наделённую прекрасным вокальным даром. Её заставляют работать с другими калеками. Бесконечные унижения и истязания обездоленных людей продолжаются вплоть до того момента, когда Тхандаван со своими прихвостнями попадают в поле зрения агхори, который жёстко расправляется с ними. Обесчещенная девушка просит аскета о последней милости — уйти из жизни и одновременно быть избавленной от груза кармы. Агхори предоставляет ей эту возможность, после чего возвращается к гуру.

В ролях

Производство 

Бала начал работать над сценарием для фильма после выхода  в 2003 году.
В апреле 2006 года Бала объявил о технической команде фильма, в которую вошли кинооператор , художник-постановщик П. Кришнамурти и композитор Илайяраджа. Подготовка к съёмкам началась в начале 2006 года, когда помощники Балы стали искать идеальные места для съемок в городе Варанаси.

Саундтрек 

Рецензии на музыкальный альбом к фильму оценили его на 3 звезды из 5, назвав «изысканным и без излишеств» и «затрагивающим глубочайшие чувства».

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на тамильском языке
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-боевики 2009 года
Фильмы Индии 2009 года
Фильмы об инвалидах в Индии